Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary została rozegrana w dniach 16-17 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Hubert Strolz, srebro wywalczył jego rodak Bernhard Gstrein, a brąz zdobył Paul Accola ze Szwajcarii.

Wyniki

Bibliografia 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988